Höllgrund ist ein Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Orte:
 Höllgrund (Waldbrunn) oder Oberhöllgrund, Gehöft im Ortsteil Strümpfelbrunn der Gemeinde Waldbrunn im Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg
 Unterhöllgrund, Gehöft im Ortsteil Waldkatzenbach der Gemeinde Waldbrunn im Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg

Gewässer:
 Höllgrund (Itz), rechter Zufluss der Itz vor Oberwohlsbach, Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern
 Höllgrundgraben, rechter Zufluss des Spechbachs (zum Epfenbach, zum Schwarzbach) vor Spechbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Sonstiges:
 Höllgrund (Sächsische Schweiz), Tal des Dürren Bachs (zum Grünbach, zur Elbe) vor dem Amselsee bei Rathen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Höllgrund oder Höllengrund (Großschweidnitz), Talabschnitt des Großschweidnitzer Wassers vor Großschweidnitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Höllgrund, Talabschnitt der Elte nach Unterellen, Gemeinde Gerstungen, Wartburgkreis, Thüringen
 Höllgrund mit Eisigklinge und Scheuerklinge, Landschaftsschutzgebiet bei Strümpfelbrunn, Gemeinde Waldbrunn, Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg

Höllgrund steht außerdem für:
 Höllgrund, deutsche Thriller-Fernsehserie (2022)

Siehe auch:
 Höllbach
 Hölltal